Melsen bezeichnet:

 Melsen (Merelbeke), einen Ortsteil der belgischen Gemeinde Merelbeke

Melsen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gerardus Maria van Melsen (1912–1994), niederländischer Philosoph
 Monique Melsen (* 1951), luxemburgische Sängerin und Kabarettistin